Aucamville ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Aucamville (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Aucamville (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Siehe auch:
 Aucamvila